Osamu Sato est le nom de plusieurs personnes, parmi lesquelles :

 Osamu Sato, un artiste japonais né en 1960 ;
 Osamu Satō (ou Satô), alias Tsukasa Satô, un réalisateur de films pornographiques né en 1973 ;
 Osamu Sato, un boxeur né en 1976.